Parti Jatiya (Ershad) (en bengali, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ; en anglais, National Party (Ershad)) est un parti conservateur du Bangladesh. Son ancien leader était Hussain Mohammad Ershad. C'est le principal parti d'opposition.

Historique

Notes et références 

Parti politique fondé en 1986
Parti politique conservateur en Asie
Parti politique libéral en Asie
Parti politique au Bangladesh
Histoire du Bangladesh